Алким ( — «мужественный, храбрый, отважный») — имя греческого происхождения. Известные носители:

 Алким — отец Ментора, друга Одиссея и воспитателя Телемаха.
 Алким (Алким Могучий) — сын Гиппокоонта; ему посвящено святилище в Спарте.
 Алким — первосвященник Иудеи во II веке до н. э.
 Алким — римский софист второй половины IV века.
 Алким Экдикий Авит (Авит Вьеннский) — епископ вьеннский (Бургундия) в V—VI веках.
 (12714) Алким — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа, в 60° впереди планеты.

Примечания